iamdifferent — таджикский бренд одежды, специализирующаяся на выпуске повседневных и спортивных товаров, официальный поставщик футбольной атрибутики для Федерации Футбола Таджикистана и Олимпийской сборной Таджикистана.

История 
Брэнд дизайнерской одежды iamdifferent был основан 16 апреля 2010 года, и за 12 лет является одним из пионеров и новаторов швейной отрасли в Таджикистане.

Сотрудничество и производство 
iamdifferent имеет контракты с текстильными фабриками в Таджикистане, Узбекистане, Китае и Турции которые занимаются пошивом. На разработку дизайна и пошив каждой вещи новой коллекции уходит около 2-3 недель.

Одежда создаётся преимущественно в европейском стиле, но с ориентировкой на местный менталитет. iamdifferent рассматривает выражение мыслей человека в его внешности и предлагает выражать свое мнение, личность, индивидуальность и выражение случая через одежду и аксессуары. Одной из отличительных черт одежды бренд является использование таджикских национальных мотивов. Уникальность одежды можно заметит в фирменном стиле, который иллюстрирует национальность бренда.

В iamdifferent представлены одежда и аксессуары в стиль casual для мужчин и женщин, а также спортивная атрибутика и обувь.

Спортивная форма 
Одним из направлений iamdifferent является разработка и выпуск спортивной одежды. Компания — официальным поставщик футбольной атрибутики для Федерации Футбола Таджикистана.

iamdifferent также предоставила полный комплект спортивной одежды для Национальной Олимпийской сборной Таджикистана на летних Олимпийских играх в Рио-2016 и Токио-2020.

Партнёрства и спонсорства 
 Олимпийская сборная Таджикистана
 Федерация футбола Таджикистана
 Федерация самбо Таджикистана
 Дилшод Назаров

Примечания 

 

Компании Таджикистана